Il singolare del Lipton Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Venus Williams.

Venus Williams ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–1 Anna Kurnikova.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton Championships 1998